Arns ist der Familienname folgender Personen:

 Inke Arns (* 1968), deutsche Autorin und Kuratorin
 Melanie Arns (* 1980), deutsche Schriftstellerin
 Paulo Evaristo Arns (1921–2016), brasilianischer Bischof, Kardinal und Theologe
 Zilda Arns (1934–2010), brasilianische Medizinerin

Siehe auch: Arndts, Arntz, Arnz